Alice Mangold Diehl (Aveley, Essex, 1844 - 1912), escriptora i pianista anglesa 
 Daniel August Mangold (Darmstadt, 1775 - 1842), violoncel·lista i pedagog alemany 
 Eric Mangold (segles XVIII -XIX), pianista i compositor alemany 
 Georg Mangold (Darmstadt, 1767 - 1835), violinista alemany 
 James Mangold (Nova York, 1963), director cinematogràfic i guionista estatunidenc 
 Johann Eric Mangold (Umstadt, 1689 - 1842), músic alemany 
 Johann Wilhelm Mangold (Umstadt, 1736 - Darmstadt, 1806), violinista alemany del classicisme 
 Carl Amand Mangold (Darmstadt, 1813 – Obertsdorf, 1889), director d'orquestra i compositor alemany del Romanticisme
 Max Mangold (Rhelingen, 1722 - Darmstadt, 1797), músic i jesuïta 
 Wilhelm Mangold (Darmstadt, 1796 - 1875), músic alemany